Генриетта Гулливер (, полное имя Henrietta Maria Gulliver, урождённая Shanklin; 1866—1945) — австралийская художница.

Биография 

Родилась в 1866 году.

С 1906 по 1911 год обучалась в художественной школе National Gallery of Victoria Art School. 

Генриетта с мужем — химиком Джордж Экинс Гулливер (George Ekins Gulliver) были фермерами, выращивая в коммерческих целях лаванду и сассафрас в своём поместье в Челтнеме, пригороде Мельбурна. Ферму посещали коллеги-художники Генриетты, в числе которых были Хильда Николас, Clara Southern, Elsie Barlow и Alice Marian Ellen Bale. Дружила с художником Артуром Стритоном.

Генриетта Гулливер была одним из основателей  и . Также принимала участие в Викторианском обществе художников.

Умерла в 1945 году.

Примечания

Ссылки 
 Henrietta Maria Gulliver (1866-1945) 
 Henrietta Maria Gulliver

Художницы Австралии